Лобаце () — город в Юго-Восточном округе Ботсваны.

Общая информация 
Располагается в южной части округа, в 70 км к югу от столицы страны, города Габороне, на высоте 1188 м над уровнем моря.

В Лобаце размещается верховный суд Ботсваны, а также штаб-квартира геологической службы страны и психиатрическая больница Лобаце (единственная в Ботсване). Развита мясная промышленность. Имеется аэропорт.

Климат

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 29 032 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ботсваны